Вільне́в-ле-Було́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 570 км на південь від Парижа, 19 км на північ від Тулузи.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 382 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1018,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Пам'ятники

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Гаронна

Примітки

Посилання 
 Сайт мерії муніципалітету Вільнев-ле-Булок 

 Вільнев-ле-Булок на сайті французького Національного інституту географії
 Вільнев-ле-Булок на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільнев-ле-Булок на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільнев-ле-Булок на сайті Mapquest

Муніципалітети департаменту Верхня Гаронна